Brough kan syfta på:

 Brough Motorcycles – engelsk motorcykeltillverkare
 Brough Superior – engelsk motorcykeltillverkare

Personer 
 Charles Hillman Brough (1876–1935), amerikansk politiker 
 John Brough (1811–1865), amerikansk politiker och publicist
 Louise Brough (1923–2014), amerikansk tennisspelare

Geografi

Antarktis

 Brough Nunatak

Kanada

 Broughs Island

Se även
 Brough Lake – flera

Storbritannien 

 Brough, Cumbria, en ort i Cumbria, England
 Brough and Shatton, en civil parish i Derbyshire, England
 Brough, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Brough with St. Giles, en civil parish i North Yorkshire, England
 Brough Bay
 Brough Castle
 Brough of Deerness
 Brough Ness
 Brough Sowerby
 Brough Taing
 Elloughton-cum-Brough

Se även 
 Bay of Brough – flera
 Ness of Brough – flera

Se även 
 Brough Creek – flera